Касаткин може да се отнася за:

 Николай Касаткин (1859 – 1930) – руски художник и график, реалист
 Сергей Касаткин (1854 – 1836) – руски полковник, участник е в Руско-турската война (1877 – 1878), почетен гражданин на Ловеч.

Руски фамилни имена